Noord − miasto na północy Aruby (terytorium autonomicznego Holandii). Według danych z 2006 liczy 16 000 mieszkańców. Jest to ośrodek przemysłowy.

Miasta na Arubie